VVV-Venlo in het seizoen 2011/12 (mannen)
 VVV-Venlo in het seizoen 2011/12 (vrouwen)